Богу́нський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Житомир:
 1-й Богунський провулок;
 2-й Богунський провулок.
 Богунський провулок — провулок у місті Київ.

Провулки